

Sigla 
 Parti libéral du Québec  – Partito Liberale del Québec

Codici 
 PLQ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Palanga (Lituania)
 plq – codice ISO 639-3 della lingua palaica